Aspella abyssicola är en snäckart som först beskrevs av Joseph Charles Hippolyte Crosse 1865.  Aspella abyssicola ingår i släktet Aspella och familjen purpursnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Purpursnäckor
abyssicola